Kim Jae-hwan (handebolista), (nascido em 1966), ex-handebolista sul-coreano.
 Ken, (nascido Lee Jae-hwan em 1992), cantor sul-coreano.
 Kim Jae-hwan (cantor), (nascido em 1996), cantor sul-coreano.